Bolbaite kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bolbaite (ort), Valencia, Província de València, 
 Bolbaite (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar